Национальные пейзажи Финляндии () были отобраны министерством окружающей среды в 1992 году в рамках программы по празднованию 75-летней годовщины независимости Финляндии как виды, обладающие значительной символической ценностью с точки зрения природы, культуры и истории страны. В этот список входит 27 объектов, призванных визуально репрезентировать Финляндию в глазах её жителей. Границы этих зон жестко не определены и не имеют особого юридического статуса, однако вхождение в этот список может рассматриваться как серьезное основание для гражданских инициатив, например по защите этих объектов от застройки, промышленного использования и т. д.

Национальные пейзажи

Примечания

Ссылки 
 Meaningful National Landscape Outdoors.fi

География Финляндии
Достопримечательности Финляндии
1992 год в Финляндии